Peter Swan ist der Name folgender Personen:

* Peter Swan (Fußballspieler, 1936) (* 1936), englischer Fußballspieler
 Peter Swan (Fußballspieler, 1966) (* 1966), englischer Fußballspieler